«Эви́та» () — фильм Алана Паркера, основанный на одноимённом мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса.

Фильм 

Фильм основан на биографии Эвы Дуарте, которая, приехав в 15-летнем возрасте в Буэнос-Айрес, сумела стать знаменитой актрисой и выйти замуж за полковника Хуана Перона, ставшего впоследствии президентом страны. Эва, используя своё природное обаяние, стала величайшей личностью в истории страны, отношение к которой в Аргентине до сих пор крайне неоднозначно: превратившаяся впоследствии в главного духовного лидера нации, она проводила крайне популистскую политику, активно помогая беднейшим слоям населения, хотя с другой стороны способствовала установлению тирании и диктатуры в стране, что позже привело к краху политики перонизма, проводимой её мужем.

Режиссёр стремился отразить в фильме одновременно и святость, и беспощадность главной героини, которая жестоко подавляла инакомыслие, при этом щедро одаривая деньгами дескамисадос (безрубашечников), категорию населения, из которой происходила Эва. История её — это история борьбы за власть, за славу, за социальную справедливость, породившая одну из самых ярких страниц в истории Аргентины.

В ролях

Общественное признание 
Фильм был благосклонно принят и зрителями, и критиками. Сборы от проката только в США составили порядка 50 миллионов долларов, сумма сборов по всему миру — 143 миллиона. «Эвита» стала главным фильмом в фильмографии Мадонны, впервые её работа была высоко оценена: за свою роль артистка была удостоена престижной премии «Золотой глобус».

Награды и номинации

Награды 
 1996 — Премия Ассоциации лос-анджелесских кинокритиков (Los Angeles Film Critics Association) за лучшую работу художника (Брайан Моррис)
 1997 — премия «Оскар» за лучшую оригинальную песню (Эндрю Ллойд Уэббер, Тим Райс, песня «You Must Love Me»)
 1997 — три премии «Золотой Глобус»: лучший фильм — комедия/мюзикл, лучшая оригинальная песня (Эндрю Ллойд Уэббер, Тим Райс, песня «You Must Love Me»), лучшая женская роль — комедия/мюзикл (Мадонна)
 1997 — три премии Satellite: лучшая кинокартина — комедия/мюзикл (Алан Паркер, Роберт Стигвуд, Эндрю Вайна), лучший дизайн костюмов (Пенни Роуз), лучшая песня (Эндрю Ллойд Уэббер, Тим Райс, песня «You Must Love Me»)

Номинации 
 1997 — 4 номинации на премию «Оскар»: лучший художник (Брайан Моррис, Филипп Тёрлёр), лучшая операторская работа (Дариус Конджи), лучший монтаж (Джерри Хэмблинг), лучший звук (Энди Нельсон, Анна Бэлмер, Кен Уэстон)
 1997 — номинация на премию Американских киномонтажеров Eddie за лучший фильм (Джерри Хэмблинг)
 1997 — номинация на премию Американского общества кинооператоров ASC Award (Дариус Конджи)
 1997 — 8 номинаций на премию БАФТА: лучший адаптированный сценарий (Алан Паркер, Оливер Стоун), лучшая операторская работа (Дариус Конджи), лучший монтаж (Джерри Хэмблинг), лучший художник (Брайан Моррис), лучшие костюмы (Пенни Роуз), лучший грим / прически (Сара Монзани, Мартин Сэмюэл), лучший звук, премия имени Энтони Эсквита за музыку к фильму (Эндрю Ллойд Уэббер, Тим Райс)
 1997 — номинация на премию Британского общества кинооператоров (Дариус Конджи)
 1997 — номинация на премию Critics Choice Award Ассоциации кинокритиков (Broadcast Film Critics Association) за лучший фильм
 1997 — две номинации на премию «Золотой Глобус»: лучший режиссёр (Алан Паркер), лучшая мужская роль — комедия/мюзикл (Антонио Бандерас)
 1997 — две номинации на премию MTV Movie Awards: лучшая женская роль (Мадонна), лучшая песня из фильма (Мадонна за песню «Don’t Cry For Me Argentina»)
 1997 — две номинации на премию Satellite: лучший художник (Брайан Моррис), лучшая операторская работа (Дариус Конджи)

Технические данные 
 Производство: Hollywood Pictures, Cinergi Pictures Entertainment, Dirty Hands Productions
 Художественный фильм, цветной, 135 минут.
 Прокатное удостоверение:
 Первый показ в кинотеатре: 14 декабря 1996 года (США)
 Сборы: $50 047 179 (в США на 8 мая 1997)
 Первый показ по центральному ТВ России:
 Издание на VHS в России: 1 VHS, звук 2.0 стерео, PAL, издатель: «West»
 Издание на DVD в России: 1 DVD, звук 5.1, PAL, 5-я зона, без синхронного перевода, только субтитры, издатель: «West» 2006 г.

Мировой рекорд 
Благодаря фильму Мадонна установила мировой рекорд (внесённый в книгу рекордов Гиннесса) по количеству костюмов, использованных в одном фильме. Прежний рекорд принадлежал Элизабет Тейлор (фильм «Клеопатра»), которая на протяжении фильма меняла костюмы 65 раз. В «Эвите» Мадонна меняла костюмы 85 раз, в числе прочего в реквизит входило 39 шляпок, 45 пар обуви и 56 пар серёг.

Возрастной рейтинг 
Со 2 мая 2014 года фильм «Эвита» имеет российский возрастной рейтинг 18+, мировой рейтинг — PG.

См. также 
 Evita (саундтрек)
 Эвита (мюзикл)

Примечания

Ссылки 

Фильмы-биографии США
Музыкальные фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы США 1996 года
Фильмы Hollywood Pictures
Фильмы-биографии об актёрах
Фильмы-мюзиклы США